Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 2004/05, waarin de club de landstitel, beker en Ligapokal veroverde.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Deutsche Telekom
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Bundesliga

Wedstrijden

Eindstand

Individuele prijzen

Afbeeldingen

Externe links
 Officiële site

2004
Duitse voetbalclub 2004/05